Schaschko ist der Familienname von:

 Leopold Schaschko (1880–1952), österreichischer Politiker (NSDAP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Raphael Schaschko (* 1985), deutscher Fußballspieler